Иван Яковлевич Чаша (; 1918—1977) — советский военный деятель, гвардии генерал-майор (27.08.1957).

Биография 
Родился в 1918 году в Ставрополе. Латыш. Член КПСС с 1943 года.

С 1936 года — сторож, телеграфист, дежурный по станции; с 1940 — инструктор политотдела Латвийской железной дороги по комсомольской работе.

С 1941 года в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны, комендант штаба 201-й стрелковой дивизии, начальник штаба 123-го гвардейского стрелкового полка 43-й гвардейской Латвийской дивизии. Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального Штаба.

С 1955 — начальник штаба, с июля 1956 года — командир 1-й гвардейской стрелковой дивизии (с июня 1957 — 1-я гвардейская мотострелковая дивизия) в Прибалтийском военном округе. С мая 1959 — военный комиссар Латвийской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР 4-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го созывов. Член комиссии по делам молодёжи Верховного Совета Латвийской ССР. Член ЦК Компартии Латвии.

Современники отмечали высокую интеллигентность Ивана Яковлевича, что выделяло его из числа других военных деятелей советской эпохи. Был другом и большим ценителем таланта оперного певца , которому оказывал значительную поддержку в годы его болезни.

Умер 2 августа 1977 года.

Примечания

Ссылки 
 Чаша Иван Яковлевич / Сайт «Память народа»
 Čaša Ivans (Jānis) (1918—1977), militārais darbinieks / Latvijas Valsts arhīvs

Генерал-майоры (СССР)
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва